meervoud van licht (lamp): stadslichten, de lichten van een stad.
 verlichten: De straten worden 's avonds verlicht.
 het lichten van de zee, een verschijnsel van bioluminescentie in zeewater.
 lossen: De lading van een schip lichten. 
 leegmaken: De brievenbus van de post wordt gelicht.
 bergen: Het gezonken schip wordt gelicht.
 ophijsen: De kraan licht de betonkubel, het anker lichten.
 het tegengestelde van duister(nis): Doordat de zon opkomt wordt het 's ochtends licht. 
 het tegengestelde van donker: 's Nachts is het donker, overdag is het licht. Donkerblauw, lichtblauw.